Un temple de Neith est un temple égyptien dédié au culte de la déesse Neith. Il en existe plusieurs :
 le temple de Neith, à Memphis ;
 le temple de Neith, à Saïs ;
 le temple de Khnoum, à Esna, dédié au culte de Khnoum, Heqat et Neith..

Index égyptologique
Neith